USS Castine (benannt nach der Kleinstadt Castine in Maine) ist der Name folgender Schiffe bzw. Boote der United States Navy:

 USS Castine (PG-6) (Gunboat No. 6), Kanonenboot (1894 bis 1924 im Einsatz), Schwesterschiff der USS Machias (PG-5)
 USS Castine (IX-211) (PC-452), Hilfsschiff im Zweiten Weltkrieg, siehe PC-451/452

Castine